Straza bezeichnet folgende Orte:

 Straža, Gemeinde in Slowenien
 Stráža, Gemeinde in der Slowakei